Максим Юрьевич Герасин (12 марта 1974, Чегдомын, Хабаровский край) — российский футболист, вратарь, тренер.

Футболом начал заниматься в спортивной школе «Сигнал», Челябинск. Играл в низших лигах за команды «Зенит» Челябинск / «Челябинск» (1991—1994, 2009), «Носта» Новотроицк (1995—2001), «Содовик» Стерлитамак (2002—2007), «Лада» Тольятти (2008), «Олимпия» Волгоград (2008). Карьеру заканчивал в любительских клубах «Торпедо» Миасс (2010—2011) и «Магнитогорск» (2012).

Лучший вратарь зоны «Урал—Поволжье» второго дивизиона 2005.

В сезоне 1994/95 провёл 8 матчей за мини-футбольный «Феникс».

В 1997 году закончил УралГАФК по специальности тренер-преподаватель. Работал при спортивной школе «Сигнал» (Челябинск). С января 2014 — тренер вратарей ФК «Носта».

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Челябинск»
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Олимпия» Волгоград
Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК «Челябинец»
Выпускники Уральского университета физической культуры